Il doppio del torneo di tennis Bochum Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mårten Renström e Joost Winnink che hanno battuto in finale Jon Ireland e Andrew Kratzmann 6-3, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Olli Rahnasto (quarti di finale)
 Jon Ireland /  Andrew Kratzmann (finale)

 Andrej Merinov /  Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Mårten Renström /  Joost Winnink (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bochum Challenger 1993